Temple de Khnum (Esna), temple grec a Esna (Egipte)
 Temple de Khnum (Elefantina), temple egipci a l'illa Elefantina, al costat d'Assuan